Вторник — термин, который может означать:

 Вторник — второй день недели
 Вторник — песня российского поп-панк дуэта «кис-кис»

См. также 

 Tuesday
 Вторники с Морри — документальная книга, написанная в 1997 году американским писателем Митчем Элбомом
 На вторник не рассчитывай — американский кинофильм, комедия 1988 года
 Чёрный вторник